Die Bezirksliga Potsdam 1964/65 wurde nach drei Spielzeiten wieder eingleisig ausgeführt und war die 13. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Motor Hennigsdorf konnte seinen Bezirksmeistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort belegten die Hennigsdorfer in der Staffel B den ersten Rang und stiegen in die DDR-Liga auf.

Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren Lokomotive Wittstock und Motor Rathenow. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die Vorjahresabsteiger ASG Vorwärts Blankenfelde und Chemie Brieselang sowie Motor Mögelin auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten die vier Staffelsieger der Bezirksklasse die drei Aufsteiger zur Bezirksliga. Da die Zweitvertretung von Motor Süd Brandenburg als Sieger der Staffel B wie im Vorjahr nicht aufstiegsberechtigt war, ging der freie Platz an den Zweitplatzierten Aufbau Brandenburg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1964/65